Valley Brook ist der Name folgender

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Valley Brook (Connecticut), Fluss im Litchfield County, Bundesstaat Connecticut  
 Valley Brook (Kansas), Fluss im Osage County, Bundesstaat Kansas  
 Valley Brook (Maine), Fluss im Cumberland County, Bundesstaat Maine  
 Valley Brook (Massachusetts), Fluss im Hampden County, Bundesstaat Massachusetts  

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Valley Brook (Oklahoma)